Па́вел Алекса́ндрович Якове́нко (; ) — украинский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта СССР международного класса (1986). Заслуженный мастер спорта СССР (1986). Заслуженный тренер Украины.

Клубная 
Воспитанник никопольской футбольной школы «Колос», днепропетровской футбольной школы «Днепр-75», харьковского и киевского спортинтернатов. Первым тренером был Григорий Варжеленко. В 1988 году получил тяжелую травму в Алма-Ате, из-за которой пропустил Евро-88 и ЧМ-90. В футбол вернулся только во 2-й половине 1991 года и был в «Динамо» (Киев) одним из самых опытных игроков — все партнеры по звездному составу образца 1986 года уехали из Киева.

В декабре 1992 года перешёл в «Сошо», где успел провести только один официальный матч. В следующей, тренировочной, игре против «Страсбура» получил травму из-за которой пропустил почти весь сезон 1992/93 (провел только ещё 2 матча). Сезон 1993/94 начал успешно — вышел на замену в матче 3-го тура против «Метца» и спустя три минуты забил гол. После этого стал выходить в основе, но ненадолго: вновь получил травму — разрыв мышцы задней поверхности бедра. Врачи настаивали на операции, но Яковенко отказывался, несмотря на то, что боль в ноге была невыносимой. В ноябре 1993 года руководство клуба, по согласованию с игроком, прервало контракт, срок которого истекал бы только через 1,5 года. Яковенко вернулся домой, уже зная, что посвятит себя в дальнейшем тренерской карьере.

Тренерская карьера 
В декабре 1993 года подписал контракт с клубом «Металлург» (Никополь).

Работал с командами РФПЛ «Уралан», «Химки», «Кубань». С командой «Ростов» провёл всего 1 матч (с «Лучом-Энергией» (1:1)), после чего в ту же ночь вместе с помощниками вернулся на родину.

В октябре 2020 года возглавил клуб «Оболонь-Бровар».

Известен дачей больших объёмов физической нагрузки на тренировках.

В сборной 
Всего за сборную СССР сыграл 19 матчей и забил 1 гол. Первый матч провёл 7 мая 1986 года против Финляндии, матч завершился со счетом 0:0. Последний матч провёл 28 марта 1990 года против Голландии, в котором СССР выиграл 2:1.

Достижения

Как игрок 
«Динамо» (Киев)
 Чемпион СССР (3): 1985, 1986, 1990
 Обладатель Кубка СССР (3): 1985, 1987, 1990
 Обладатель Суперкубка СССР (2): 1986, 1987
 Обладатель Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1986
 Финалист Суперкубка УЕФА: 1986

Как тренер 
Сборная Украины (до 21)
 Чемпионат Европы U-21 2011 — групповой этап
«Уралан» Элиста
 Первая лига России 1997 — 1-е место (выход в высший дивизион)
«Кубань» Краснодар
 Первый российский дивизион 2006 — 2-е место (выход в Премьер-лигу)

Личные 
 В списках лучших футболистов Украинской ССР (2): № 2 (1985, 1986)
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (2): № 1 (1986), № 3 (1987)
 Номинант на «Золотой мяч (France Football)» (1): 1986 — 21—23-е место
 Участник чемпионата мира 1986 года
 Мастер спорта СССР международного класса (1986)
 Заслуженный мастер спорта СССР (1986)
 Заслуженный тренер Украины
 Орден «За заслуги» II степени (2016), III степени (2004)

Личная жизнь 
Жена Ирина, брат Алексей (род. 1956), сыновья Александр и Юрий также футболисты.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Сборная России по футболу»

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Сошо»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Тренеры ФК «Уралан»
Тренеры ФК «Борисфен-2»
Тренеры молодёжной сборной Украины по футболу
Тренеры ФК «Химки»
Тренеры ФК «Кубань»
Тренеры ФК «Ростов»
Тренеры ФК «Оболонь» (2013)